Международный конгресс по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху: — мероприятие, проходящее по инициативе АНО «Форум «Спортивная Держава» при поддержке Союза горнолыжной индустрии России с 2006 года в соответствии с законами Российской Федерации.

С 2010 года Конгресс проходит в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 г. N 863.

Официальный оператор Конгресса — коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».

Концепция Конгресса разработана с целью содействия пропаганде и реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 г.г.».
 
Миссия Конгресса — способствовать конструктивному диалогу между представителями власти, официальными спортивными и общественными организациями, руководителями спортивных и туристических объектов и коммерческими структурами, обеспечивать координацию и устойчивое развитие проектов, способствовать динамичному развитию спортивной и туристической инфраструктуры регионов России, обеспечивать комплексный и системный подход к решению стоящих задач.

Конгресс — мероприятие, представляющее собой коммуникационную площадку для сотрудничества представителей спортивной отрасли.

Цели Конгресса 

 Донести самую актуальную информацию о новейших тенденциях в отрасли.
 Изучить и проанализировать стоящие перед отраслью и отдельными компаниями проблемы. Определить способы их профилактики и пути решения, в том числе на примере уже имеющегося опыта.
 Объединить всех представителей отрасли в единое индустриальное сообщество с общей позицией по решению наиболее остро стоящих вопросов.
 Сформировать инициативную группу для взаимодействия представителей спортивной индустрии со структурами, способными содействовать решению стоящих вопросов.
 Содействовать развитию отечественной индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

Задачи Конгресса 

 Подвести итоги прошедшего сезона. Оценить правильность принятых решений предыдущего конгресса. Обозначить достижения и ошибки.
 Обсудить особенности деятельности спортивных центров и компаний. Организовать обмен опытом.
 Сформировать дискуссионную площадку по наиболее актуальным вопросам.
 Сформировать постоянно действующую инициативную группу представителей отрасли, работающую между мероприятиями в целях продвижения интересов индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.
 Определить план и методы совместных действий по решению актуальных вопросов отрасли.
 Обеспечить условия для эффективной работы участников конгресса по формированию деловых контактов.
 Создать условия для неформального общения участников конгресса.
 Укрепить международные связи, наладить обмен опытом, укрепить деловые контакты.

Сроки и порядок проведения 

Конгресс ежегодно проходит в одном из субъектов Российской Федерации, традиционно закрывая зимний спортивный и туристический сезон.

Программа работы конгресса включает в себя церемонию открытия, пленарное заседание, торжественное вручение премий Конгресса и Союза горнолыжной индустрии России, круглые столы с участием представителей законодательной и исполнительной власти в области спорта, спортивных общественных организаций и ведущих туроператоров, мастер-классы и выставки, тест-драйвы техники, экскурсии на действующие спортивные объекты.

В неофициальной части Конгресса — банкет.

По традиции, в финале первого дня Конгресса состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Лидеры спортивной индустрии".

Вечер каждого дня участники Конгресса посвящают неформальному общению в виде товарищеских спортивных турниров, пикников, и других развлечений.

Основные участники Конгресса 

 Владельцы и руководители ведущих горнолыжных комплексов, биатлонных и лыжных стадионов, ледовых дворцов, прыжковых трамплинов России и стран СНГ
 Руководство Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ
 Представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня
 Президенты союзов, федераций и ассоциаций по зимним видам спорта
 Руководители органов власти иностранных государств
 Представители ведущих компаний в области турбизнеса
 Руководители проектных и строительных организаций
 Руководители компаний — производителей и поставщиков спортивных товаров, оборудования, техники, амуниции и др.
 Руководители компаний-инвесторов
 Руководители и преподаватели спортивных вузов и школ
 Ведущие тренеры
 Представители спортивных клубов
 Представители финансового сектора (инвестиционные, страховые компании и банки и др.)
 Руководители ведущих IT-компаний
 Представители спортивных СМИ, журналисты.

Выставка «Winter Congress»

Экспозиция «Winter Congress» демонстрирует достижения компаний, работающих в области строительства, проектирования и эксплуатации зимних спортивных объектов, производства и поставки техники, оборудования и инвентаря и формируется компаниями, специализирующимися по следующим направлениям:

 Проектно-архитектурные решения
 Канатные дороги
 Системы искусственного оснежения трасс
 Контрольно-пропускные системы
 Системы автоматизации ГЛЦ и ледовых дворцов
 Искусственные покрытия для катков
 Сервис и прокат для ГЛЦ и катков
 Детские программы на ГЛЦ
 Подготовка инструкторов
 Системы безопасности ГЛЦ
 Спортивные призы и награды

Примечания 

Туризм в России
Отдых